Billerbeck város Németországban, Észak-Rajna–Vesztfália tartományban
 Billerbeck magyarországi vállalattal is rendelkező német textilipari cég